Le Grand prix d'escrime de Berne 2014 est la  de ce tournoi de coupe du monde, catégorie Grand Prix, à l'épée masculine individuelle. Il a eu lieu du 9 au .

Palmarès 

  :  Park Sang-young
  :  Ulrich Robeiri
  :  Daniel Jerent
  :  Inochi Ito
  :  Max Heinzer
 6:  Andras Redli
  :  Lorenzo Bruttini
  :  Gauthier Grumier
  :  Nikolai Novosjolov
  :  Bogdan Nikishin
  :  Enrico Garozzo
  :  Chengjie Zhang
  :  Gabriele Cimini
  :  Paolo Pizzo
  :  Jiří Beran
  :  Jae Ho Song
 ... (175 participants)

Tableau

Faits marquants 

 C'est la deuxième fois qu'un escrimeur du continent asiatique remporte le grand prix, après la victoire de Tae Suk Chang, également de Corée du Sud, en 1996.

Notes et références 

  Résultats sur le site officiel

Compétition d'escrime en Suisse
Événement sportif à Berne
Escrime en 2014
Sport en Suisse en 2014
Sport en mai 2014